Esistono più comuni francesi con questo nome

La Villetelle (Creuse)
Villetelle – Hérault